Spojení písmene E a číslice 72 může mít různé významy:

 Evropská silnice E72
 BMW X6 (E72)